Турниры по гандболу Панамериканских игр — соревнования для национальных гандбольных сборных команд стран Америки, проводимые в рамках Панамериканских игр под эгидой Панамериканской федерации гандбола (РАТHF) и Панамериканской спортивной организации (PASO).
 
Панамериканские игры проводятся с 1951 года раз в 4 года в предолимпийский сезон. Гандбол включён в программу соревнований в 1987 году (Х Игры).

В Играх принимают участие мужские и женские (кроме 1991) гандбольные сборные.

В мужских турнирах по три раза побеждали Куба и Бразилия, дважды — Аргентина и один раз — США. У женщин 6 раз побеждала Бразилия и дважды — США.

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Архив результатов (мужчины)
 Архив результатов (женщины)

Панамериканские игры
Гандбол